Super Junior Mini-Drama, también llamado como Super Junior Drama Series o Super Junior Productions es un variety game show interpretada por el grupo Super Junior, donde ellos escribieron, produjeron y portagonizaron su propia serie. Fue presentada el 16 de agosto, 2006 por M-Net.
Antes de cada episodio , los miembros jugarán partidos para determinar en cuál de los dos equipos estarán, Prince Team o Pearl Blue Team. Sus actuaciones son juzgados y valorados en línea, y al final cualquiera de los dos equipos que consiga más puntos recibe de premio las vacaciones a Japón.

Reparto 
Más información : Filmografía de Super Junior
No todos los miembros de Super Junior participan en el espectáculo. 
 Leeteuk
 Kang-in
 Shindong
 Yesung
 Sungmin
 Donghae
 Eunhyuk
 Ryeowook
 Kyuhyun
 Siwon, Cameo
 Kibum, Cameo
 Heechul,Cameo en la apertura de créditos.

Episodios

Primer Episodio

Tema: Horror 
Los miembros dan una conferencia de prensa anunciando que se dividirán en dos grupos. Sin embargo, después se revela que es una broma a los medios de comunicación con el fin de promover el programa. Luego se reunieron en una habitación y son recibidos por un monitor que muestra a una mujer, lo único visible son sus labios rojos y su lunar. Ella se presenta como "Chosen Girl" y les informa que qué es lo que tienen para dividirse en dos grupos.

Juegos 
 Elige la bola naranja (se eligen los líderes).
 Expresión de Alimentos.
 Escena según el Drama (Goong y My Girl).
 Equipo ganador: Prince 
 Premio: Una chica bonita y una historia de amor, oportunidad de intercambiar miembros.
 Castigo para el equipo Perdedor: Hacer una película, en un cuarto oscuro sobre un fantasma.

Prince Team: 11:04 PM 
Equipo: Leeteuk, Shindong, Yesung, Sungmin, Kyuhyun

Prince Team es un grupo de chicos populares que debutó dos semanas antes de alcanzar la N º 1 en las listas de música. Durante una actuación, Kyuhyun ve un fantasma en la multitud y se pone nervioso. Se puso arrogante debido a su reciente descubrimiento como estrella, por eso lanzan demandas constantes en su Mánager Siwon . Sin embargo, pronto descubren que una chica se suicidó en el piso de abajo de donde viven ellos , se suicidó a las 11:04 p. m. exactamente la noche de su primera fiesta de celebración . ¿Pero es real el suicidio?.
 Invitado: Siwon

Pearl Blue Team: La escuela Gang( The School Gang) 
Equipo: Kang-in, Donghae, Ryeowook, Eunhyuk

El grupo de matones de la escuela Donghae, Eunhyuk y el líder Ryeowook siempre golpean a Kang-in. Como compromiso, Ryeowook dice a Kang-in la historia del estudiante que se suicidó después ser regañado por un profesor, Él se atrevió a entrar al aula a la medianoche con una cámara de vídeo. El pensamiento de ellos más lo intimidará si él obedece. Sin embargo, los matones planifican ocultarse en la escuela y asustar a Kang-in con máscaras de monstruo una vez que él viene.Pero no saben lo que la noche les tiene preparado.
 Invitado: Kibum

Segundo Episodio

Tema: Amistad peligrosa (Dangerous Friendship)

Juegos
Los miembros tendrán que pasar las cartas a sus compañeros utilizando solo sus labios.
 Equipo ganador: Prince 
 Premio: paseo en un convertible y tiene a una actriz de lista "A" para hacer un cameo.
 Castigo para el equipo Perdedor: hacer el baile del Boobie Boobie

Prince Team: Compañero de Habitación (Room Mate) 

Equipo: Shindong, Yesung, Sungmin, Ryeowook, Kyuhyun

Sungmin cae en depresión después de su novia Hye Kyo muere en un accidente automovilístico. Sus compañeros de habitación tratar de animarlo, pero nada da resultado. Un nuevo compañero de habitación llega, presentándose como Kyuhyun. Extrañamente, Sungmin comienza a notar los rasgos similares Kyuhyun , que solía tener Hye Kyo. Sungmin y Kyuhyun están más cerca y los sentimientos empiezan a notarse. Sin embargo Shindong, ve muy sospechoso a Kyuhyun y no confía en el.
 Invitado: Song Hye Kyo y Kibum

Pearl Blue Team: Feliz Juntos (Happy Together) 
Equipo: Leeteuk, Kangin, Eunhyuk, Donghae

Un nuevo grupo de baile llamado (Happy Together)están entrenado en el salón de baile con el artista Siwon, pero entonces les regañan porque no toman las cosas en serio. En su apartamento están sin luz eléctrica, Leeteuk sugiere jugar al juego de verdad íntima para pasar el tiempo. Al día siguiente, a mitad de camino hacia Busán, para actuar como bailarines de Siwon
, ellos son informados que el concierto es cancelado. Con poco dinero y ningún lugar donde pasar la noche, ellos comparten un cuarto juntos en un hotel cercano. ¿Qué pasará esa noche?
 Invitado: Siwon

Tercer Episodio

Tema: Primer Amor (First Love)

Juego 
 Corazón, juego del amor
 Equipo ganador:Prince
 Premio:Un espléndido escenario para la confesión de amor, y se elegirá a un miembro del otro equipo para que se vista como una chica.
 Castigo para el equipo Perdedor: Una escena de bofetada, y una escena donde lleven ropa de invierno.

Prince Team: Último Concierto (Last Concert) 
Equipo: Kyuhyun, Ryeowook, Sungmin, Shindong, Yesung

Kyuhyun es el matón de la escuela que es temido por Sungmin, Shindong y Ryeowook. Cuando Kyuhyun lanza algo de Sungmin a la tierra, por casualidad cae frente a los pies de Solbi . Kyuhyun es hechizado por su belleza. Se entera de que ella es parte del coro de la iglesia. Un día, Kyuhyun ve a Yesung romper con Solbi. Él la consuela como ella llora, y esto hace que ellos sean más cercanos. Él le dice Solbi que vaya ala iglesia esta noche para que le pueda confesar sus sentimientos . Sin embargo, Solbi nunca apareció, y Kyuhyun se queda con el corazón roto. Tres años más tarde, Kyuhyun descubre que Solbi nunca apareció a causa de un malentendido, y que ella tiene cáncer terminal. Para finalmente confesar su amor verdadero antes de que Solbi muera , Kyuhyun da un último concierto para ella.
 Invitado: Solbi, Danji, Kibum

Pearl Blue Team: Juego del Amor (Love Game) 
Equipo: Leeteuk, Kang-in, Donghae, Eunhyuk

Los miembros encuentran a Siwon sentado solo y llorando, diciendo que su novia acaba de terminar con él. Todos terminan contando la historia de su primer amor, una mujer llamada Gilgun.Todos los miembros sacan de repente una foto de ella, incluyendo Siwon, y comprenden que todos habían hablado de la misma persona y que ella es la famosa cantante Gilgun. En ese momento, ella aparece en la televisión y confiesa que ella había salido con muchos cantantes jóvenes, pero dice que todas sus relaciones fueron auténtica, a excepción de la de Siwon.
 Invitado: Siwon, Gilgun

Cuarto Episodio 
 NG Especial. Todas las meteduras de pata filmando los dramas de los tres últimos episodios.

Quinto Episodio 
Ceremonia de premiación, organizada por Kim Shin Young y Tak Jae Hoon, determinaran qué equipo ganará el viaje a Japón.

Premio al Mejor Susto 
 Kyuhyun - 11:04 PM
 Kangin - La Escuela Bang
 Sungmin - 11:04 PM
 Donghae - La Escuela Bang
 RYOWOOK - LA ESCUELA BANG

Premio ala mejor Escena de Amor 
 Kangin & Gilgun - Juego del Amor
 KYUHYUN & SOLBI - ULTIMO CONCIERTO
 Leeteuk & Gilgun - Juego del Amor
 Yesung & Danji - Último Concierto
 Donghae y Gilgun - Juego del Amor

Premio a la Mejor Pareja 
 Yesung & Ryeowook - Compañero de habitación
 DONGHAE Y EUNHYUK - Feliz Juntos
 Kangin & Leeteuk - Feliz Juntos 
 Sungmin & Kyuhyun - Compañero de habitación

Premio Mejor Drama 
 ÚLTIMO CONCIERTO - Prince Team
 Juego del Amor - Pearl Blue Team

Ganador 
Debido a que había un empate, los dos equipos se ganaron el viaje de sus sueños a Japón.

Páginas Oficiales 
 Página oficial de Sm Entertainment
 Página oficial de Super Junior
 Página oficial de M-Net

Super Junior